La Dálnice 1 (o D1) è un'autostrada ceca. Essa parte da Praga, fino ad arrivare al confine con la Polonia, congiungendosi con l'autostrada A1 polacca, per un totale di 346,5 km.

Storia
Negli anni trenta, con l'aumentare del traffico automobilistico, si propone la realizzazione di una strada dorsale che attraversi Boemia, Moravia e Slovacchia. Inoltre, dopo l'accordo di Monaco del 1938 si perdono alcune linee stradali e ferroviarie. Nel 1939 iniziano i lavori, ma sotto l'sotto l'occupazione i lavori procedono a rilento, venendo addirittura interrotti nel 1942 a causa della seconda guerra mondiale. I lavori riprendono a guerra finita nel 1946.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Repubblica Ceca

Altri progetti

Collegamenti esterni

 

D01